Bosznia-Hercegovina
 Rudice, település Novi Grad községben
 Csehország
 Rudice, település a Blanskói járásban
 Rudice, település az Uherské Hradiště-i járásban